Hoko se puede referir a: 
 Hoko (Rapa Nui), danza guerrera Rapa Nui.
 Hōkō, mitología (Penghou).